Eris (mythologie), de Griekse godin van twist en wedijver, de Latijnse benaming is Discordia
Maatschappij Discordia, een professioneel Nederlands toneelgezelschap 
Discordia (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de snuitmotten